Preben Brahe er navnet på flere personer:

 Preben Brahe (1627-1708) – dansk godsejer
 Preben Brahe (1711-1786) – dansk godsejer
 Preben Bille-Brahe (1773-1857) – dansk lensgreve